Daniel Ellis (né le  à Saskatoon, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Carrière 

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal en compagnie de Dustin Boyd en retour les Canadiens envoient Siarheï Kastsitsyne. Il ne joue aucune rencontre pour les Canadiens, son contrat venant à terme quelques jours plus tard, il signe en tant qu'agent libre avec le Lightning de Tampa Bay. Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim en retour de Curtis McElhinney.

Le , il signe un contrat d'un an pour 650 000 $ avec les Hurricanes de la Caroline pour devenir le substitut de Cam Ward.

Le , il revient avec les Stars de Dallas. Il signe un contrat de 2 ans de  américains et devient l'auxiliaire de Kari Lehtonen.

Après une saison comme troisième gardien chez les Panthers de la Floride, il signe avec les Capitals de Washington pour une saison le .

Palmarès

Honneurs individuels 
United States Hockey League
1999-2000 : nommé meilleur joueur.
1999-2000 : nommé meilleur gardien.
ECHL
2003-2004 : meilleur joueur des séries éliminatoires de la Coupe Kelly.

Statistiques 

| 1998-1999 || Hurricanes de Newmarket ||OPJHL || 28 || 24 || 3 || 1 ||  || 63 || 2,25 || - || 3 ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1999-2000 || Lancers d'Omaha ||USHL || 55 ||34 ||16 ||4 ||  ||123 || 2,25 ||92,5 || 11 || ||4 ||1 ||3 ||238 ||10 ||2.52 ||- ||0 ||
|-
| 2000-2001 ||Université du Nebraska à Omaha ||CCHA ||40 ||21 ||14 ||3 || ||95 ||2,49 ||91,1 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2001-2002 ||Université du Nebraska à Omaha ||CCHA ||40 ||20 ||15 ||4 || ||97 ||2,42 ||91,9 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2002-2003 ||Université du Nebraska à Omaha ||CCHA ||39 ||11 ||21 ||5 || ||117 ||3,18 ||90,0 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2003-2004 || Grizzlies de l'Utah ||LAH ||20 ||5 ||14 ||0 || ||55 ||2,92 ||90,9 ||2 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2003-2004 || Steelheads de l'Idaho ||ECHL ||23 ||13 ||8 ||1 || ||57 ||2,56 ||90,9 ||2|| ||16 ||13 ||3 ||966 ||30 ||1,86 ||93,8 ||3||
|-
| 2003-2004 || Stars de Dallas ||LNH || 1 ||1 ||0 ||0 ||60 ||3 ||3,00 ||89,3 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2004-2005 || Bulldogs de Hamilton ||LAH ||31 ||10 ||19 ||0 || ||82 ||2,77 ||90,8 ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2005-2006 || Stars de l'Iowa ||LAH ||34 ||16 ||13 ||1 || ||86 ||2,78 ||91,1 ||2 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2006-2007 || Stars de l'Iowa ||LAH ||55 ||30 ||21 ||1 || ||148 ||2,78 ||89,4 ||4 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2007-2008 || Predators de Nashville ||LNH ||44 ||23 ||10 ||3 || ||87 ||2,34 ||92,4 ||6 || ||6 ||2 ||4 ||357 ||15 ||2,52 ||93,8 ||0 ||
|-
| 2008-2009 || Predators de Nashville ||LNH ||35 ||11 ||19 ||4 || ||96 ||2,93 ||90,0 ||3 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2009-2010 || Predators de Nashville ||LNH ||31 ||15 ||13 ||1 || ||77 ||2,69 ||90,9||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2010-2011 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||31 ||13 ||7 ||6 || ||82 ||2,93 ||88,9 ||2 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2010-2011 || Ducks d'Anaheim ||LNH ||13 ||8 ||3 ||1 ||729 ||29 ||2,39 ||91,7 ||0 || || 1 ||0 ||1 ||41 ||4 ||5,85 ||83,3 ||0 ||
|-
| 2011-2012 || Ducks d'Anaheim ||LNH ||10 ||1 ||5  ||0 ||419 ||19 ||2,72 ||91,1 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2012-2013 || Checkers de Charlotte ||LAH ||18 ||8 ||7 ||2 || ||42 ||2,46 ||92,2 ||2 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2012-2013 || Hurricanes de la Caroline ||LNH ||19 ||6 ||8 ||2 ||997 ||52 ||3,13 ||90,6 ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2013-2014 || Stars de Dallas ||LNH ||14 ||5 ||6 ||1 ||690 ||35 ||3,04 ||90,0 ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2013-2014 || Panthers de la Floride ||LNH ||6 ||0 ||5 ||0 ||337 ||27 ||4,81 ||83,6 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2014-2015 || Rampage de San Antonio ||LAH ||37 ||22 ||12 ||3 || ||99 ||2,71 ||90,4 ||2 || ||2 ||0 ||2 ||123 ||5 ||2,44 ||93,2 ||0 ||
|-
| 2014-2015 || Panthers de la Floride ||LNH ||8 ||4 ||3 ||1 ||486 ||19 ||2,35 ||91,4 ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2015-2016 || Bears de Hershey ||LAH ||43 ||25 ||12 ||5 || ||97 ||2,38 ||90,8||4 ||  ||2 ||0 ||1 ||100 ||8 ||4,80 ||84,3 ||0 ||

| 212 || 87 || 79 || 18 ||  || 526 || 2,79 || 90,6 || 15 || || 7 || 2 || 5 || 398 || 19 || 2,86 || 92,8 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Bulldogs de Hamilton